Chateaugay heißen:

 die Gemeinde Châteaugay im französischen Département Puy-de-Dôme 
 die town Chateaugay (New York) im US-Bundesstaat New York